Чемпіонат Угорщини з футболу 1910-11 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Будапешт-Чепель змінив назву на Будапешт АК.
2. З клубу 33 було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1910-11
Угорщина
Угорщина
1910 в угорському спорті
1911 в угорському спорті